«И» () — будущий фильм режиссёра Йоргоса Лантимоса, работа над которым началась в 2022 году. Главные роли в картине сыграют Эмма Стоун и Уиллем Дефо.

Сюжет 
Сюжет картины на первом этапе производства держат в секрете. При этом руководство Searchlight характеризует его как «по-настоящему оригинальный».

В ролях 
 Эмма Стоун
 Уиллем Дефо
 Джесси Племонс
 Маргарет Куэлли

Производство 
Проект был анонсирован в сентябре 2022 года. Производством занялась компания Searchlight Pictures, режиссёром фильма стал Йоргос Лантимос, он же написал сценарий совместно с Эфтимисом Филиппу. Главные роли сыграют Эмма Стоун, Джесси Племонс, Уиллем Дефо и Маргарет Куэлли. Съёмки начались в октябре 2022 года в Новом Орлеане и продлились до декабря.

Премьера фильма запланирована на 2023 год.

Примечания 

Фильмы Йоргоса Лантимоса